Team NoA — норвежская профессиональная киберспортивная организация, известная своими достижениями на мировой арене по дисциплине Counter-Strike. Основатель Йонас «bsl» Алзакер создал первую успешную команду, игроки которой составили основу сборной из разных стран, таких как: США, Канада и Норвегия.

NoA были также первой командой, которая заплатила за трансферт игрока. Им стал Ола «element» Моум.

История 
Основанная 26 ноября 2003 года, команда NoA собрала в свои ряды участников как из Европы так и из Северной Америки, тем самым став одной из первых профессиональных eSports организаций

В мае 2005 в команду NoA попал игрок Джейсон «cpt. Canada» Квон. Также под тегом NoA в том сезоне успел выступить знаменитый Ларс «Naikon» Олайсен, который присоединился к команде после ухода Кристофера «fisker» Эриксона.

The CPL UK World Tour 2005 стал первым крупным туром для NoA, они попали на одну строчку с SK Gaming, 4Kings и Made in Brazil.

В 2006 к команде присоединился Кристиан «Gizmo» Крузешски, как раз перед грядущим e-Stars Seoul 2006.

В 2007 году дивизион Counter-Strike NoA переходит под знамёна mTw, остальные подразделения закрываются.

В октябре 2008 стало известно что команда NoA вновь соберет CS дивизион, что бы выступить на BWS Challenge 2008.

Составы

Пятый состав 
Team NoA после слияния с mTw.

Четвёртый состав

Третий состав

Второй состав

Первый состав

Бывшие игроки

Достижения

Counter-Strike 1.6

См. также 
 World Cyber Games
 Electronic Sports World Cup
 Киберспорт

Примечания

Ссылки 
 «New NoA Sponsor» (January 1824) Shuttle Inc..
 «New NoA roster» (July 1827) GotFrag.
 «Christian „paddy“ Juhl has left atr.dk, for team NoA» (May 1830) GotFrag.
 «Team NoA ranked number 1 in the world» (January 1850 a.c) GotFrag.
 «CPL Winter Finals» (December) CSNation.

 Team NoA official website
 Team NoAs management
 Team NoA results at GotFrag
 

Киберспорт в Норвегии